Het ATP-toernooi van München 2016 (met de officiële naam BMW Open by FWU AG) werd gespeeld van 25 april tot en met 1 mei 2016. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Het enkelspel werd gewonnen door Philipp Kohlschreiber. Hij versloeg in de finale Dominic Thiem met 7-6(7), 4-6 en 7-6(4). Het dubbelspel werd gewonnen door Henri Kontinenen John Peers. Zij versloegen in de finale Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud met 6-3, 3-6 en [10-7].

Het toernooi van 2016 trok 35.200 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

München
ATP-toernooi van München